Mikko Lehtonen (né le  à Kiiminki en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui évolue à la position de défenseur.

Carrière
Il a commencé sa carrière professionnelle à l'âge de 22 ans avec le Kärpät Oulu dans la SM-liiga. La même année, en 2001, il fut repéché par les Predators de Nashville en , 271 au total. Après 6 ans avec le Kärpät Oulu, il eut enfin sa chance pour jouer 15 matchs dans la LNH et ensuite quelques matchs dans la LAH. Après cette année 2006-2007, Mikko retourna en Finlande puis en Suède.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1995-1996 ||Kärpät Oulu U18 || SM-sarja Jr. B ||15 ||4 ||5 ||9 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Kärpät Oulu U20 || SM-liiga Jr. A ||35 ||6 ||19 ||25 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Kärpät Oulu U20 || SM-liiga Jr. A ||20 ||3 ||4 ||7 ||40 ||11 ||5 ||7 ||12 ||31
|-
|1998-1999 ||Kärpät Oulu U20 || SM-liiga Jr. A ||22 ||7 ||8 ||15 ||51 ||13 ||6 ||14 ||20 ||14
|-
|1998-1999 ||Kärpät Oulu ||Mestis ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Kärpät Oulu ||Mestis ||45 ||5 ||10 ||15 ||26 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2000-2001 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||54 ||6 ||9 ||15 ||58 ||9 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|2001-2002 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||55 ||8 ||11 ||19 ||32 ||4 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2002-2003 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||55 ||5 ||12 ||17 ||50 ||15 ||3 ||1 ||4 ||22
|-
|2003-2004 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||53 ||5 ||13 ||18 ||62 ||12 ||2 ||4 ||6 ||8
|-
|2004-2005 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||53 ||11 ||17 ||28 ||28 ||12 ||3 ||3 ||6 ||12
|-
|2005 ||Kärpät Oulu ||CEC ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2005-2006 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||43 ||6 ||8 ||14 ||46 ||10 ||2 ||2 ||4 ||12
|-
|2006 ||Kärpät Oulu ||CEC ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||1 ||0 ||1 ||14
|-
|2006-2007 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||35 ||4 ||8 ||12 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Americans de Rochester ||LAH ||21 ||1 ||8 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Predators de Nashville ||LNH ||15 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||48 ||8 ||25 ||33 ||34 ||15 ||4 ||5 ||9 ||12
|-
|2008 ||Kärpät Oulu ||CEC ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009 ||Timrå IK ||Elitserien ||41 ||15 ||15 ||30 ||58 ||7 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2009-2010 ||Frölunda HC ||Elitserien ||9 ||3 ||1 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||11 ||3 ||2 ||5 ||16 ||10 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
|2010 ||Kärpät Oulu ||Trophée européen ||7 ||1 ||1 ||2 ||14 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2010-2011 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga || 43|| 12|| 9|| 21|| 46|| 2|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2011-2012 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga || 37|| 6|| 8|| 14|| 14|| 7|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
|2012-2013|| Kärpät Oulu ||SM-liiga || 40|| 6|| 14|| 20|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Kärpät Oulu || Liiga || 26|| 6|| 6|| 12|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

| 15 || 1 || 2 || 3 || 8 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|2006 ||align="left"| Championnat du monde || 9 || 1 || 4 || 5 || 14 || +2 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2009 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 6 || +2 ||align="left"|

Références 

Naissance en juin 1978
Naissance à Oulu
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Predators de Nashville
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Timrå IK
Joueur des Frölunda Indians
Défenseur de hockey sur glace